2 miejscowości w Polsce: 
 Kuraszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Kuraszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów